Місячний сарос 120 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 16 жовтня 1000 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 7 квітня 2479, коли Місяць останній раз торкнеться її південного краю. Серія містить 83 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1478 років.

Серія містить 25 повних затемнення від 14 серпня 1505 до 14 травня 1938, 7 часткових перед повними від 31 травня 1379 до 4 серпня 1487 і 7 часткових після повних від 24 травня 1956 до 28 липня 2064.

Попереднім у серії було часткове затемнення 26 червня 2010 і наступним буде також часткове 6 липня 2028.

Найдовшим у серії повним затемненням було 43-є, яке відбулось 24 січня 1758 і тривало 104,9 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 120 

Місячні сароси